Graf kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Byrd Graf
 Arnold Graf
 Siegmund Sigismund Graf
 Vinalto Graf

Robotskapade auktorsförkortningar